Крис По́нтиус:
 Понтиус, Крис (актёр) (род. 1974) — американский актёр и каскадёр.
 Понтиус, Крис (футболист) (род. 1987) — американский футболист, полузащитник.